Александер Силкок Скотт (, 22 ноября 1936, Фолкерк, Шотландия — 13 сентября 2001, Фолкерк, Шотландия) — шотландский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал, в частности, за клуб «Рейнджерс», а также национальную сборную Шотландии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1954 году выступлениями за команду клуба «Рейнджерс», причем свой дебют 19-летний игрок отметил хет-триком в ворота команды из его родного города, «Фалкирка». Провёл за «Рейнджерс» восемь сезонов, приняв участие в 216 матчах чемпионата и забил 64 гола. Большинство времени, проведённого в составе «Рейнджерса», был основным игроком команды, в составе которой четыре раза выиграл первенство Шотландии.

С 1963 по 1969 год играл в составе команд клубов «Эвертон» и «Хиберниан».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Фалкирк», за команду которого выступал на протяжении 1969—1972 годов.

По завершении карьеры футболиста, занимался бизнесом. Умер 13 сентября 2001 года на 65-м году жизни в городе Фолкерк.

Выступления за сборную 
В 1957 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Шотландии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 10 лет, провёл в форме главной команды страны 16 матчей и забил 5 голов.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1958 года в Швеции.

Ссылки 
 Статистика виступлений на сайте national-football-teams.com
 Статистика на сайте neilbrown.newcastlefans.com
 Профиль игрока на сайте Шотландской футбольной ассоциации

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Фалкирк»